Halatte ist Namensbestandteil folgender französischer Orte:

 Verneuil-en-Halatte, Gemeinde im Département Oise in der Region Hauts-de-Francesie
 Aumont-en-Halatte, Gemeinde im Département Oise in der Region Hauts-de-France